Küttner oder Kuettner ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Küttner (1870–1953), deutscher Ruderer
 Carl Küttner (1902–1986), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Carl Gottlob Küttner (1755–1805), deutscher Lehrer und Reiseschriftsteller
 Eike Küttner (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Friedrich Richard Küttner (1847–1929), deutscher Unternehmer und Textilfabrikant
 Herbert Küttner (1926–2010), deutscher Sportjournalist und Rundfunkmoderator
 Hermann Küttner (1870–1932), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Hugo Küttner (1879–1945), deutscher Unternehmer und Kunstseideproduzent
 Joachim P. Kuettner (1909–2011), deutsch-amerikanischer Physiker
 Karl Gottfried Küttner (1739–1789), deutscher Pfarrer und Schriftsteller 
 Karl August Küt(t)ner (1748–1800), deutscher Schriftsteller
 Katja Küttner (* 1971), finnische Schauspielerin
 Kurt Küttner (1907–1964), deutscher SS-Oberscharführer im Vernichtungslager Treblinka 
 Michael Küttner (* 1954), deutscher Jazz-Schlagzeuger
 Peggy Küttner (* 1975), deutsche Volleyballspielerin
 Ulla Küttner (1913–1997), deutsche Kinderbuchautorin
 Werner Küttner (1911–2005), deutscher Maler

Siehe auch:
 Kuttner